Per Letònia des del Cor (en letó: No sirds Latvijai) és un partit polític d'ideologia conservador i populista de Letònia.

Fundat el 5 de maig 2014, el seu líder és Inguna Sudraba. Va aconseguir set diputats per a la Saeima el 2014.

Resultats electorals

Eleccions parlamentàries (Saeima)

Referències

Enllaços externs 
 Pàgina oficial

Partits polítics de Letònia
Populisme